Az Északír labdarúgókupa vagy Északír kupa (hivatalos nevén: Irish Cup) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Észak-Írországban, amelyet először 1881-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub az Linfield FC, amely eddig 42 alkalommal hódította el a trófeát.

Az Északír kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, az Északír bajnokság után. A kupa győztese jogán Észak-Írország csapatot indíthat az Európa ligában.

Rendszere

Eddigi győztesek

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Északír labdarúgó-szuperkupa

Külső hivatkozások 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Északír labdarúgás